Lochgraben ist ein Fließgewässername:

 Gönzer Lochgraben, rechter Zufluss des Katzenlochgrabens im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Hitziger Lochgraben, linker Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Lochgraben (Bachgraben), linker Oberlauf des Bachgrabens (zum Rothmannbach, zur Berchtesgadener Ache) im gemeindefreien Schellenberger Forst, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lochgraben (Badgraben), linker Zufluss des Badgrabens (zum Landbach, zum Hochrhein)  bei Günzgen, Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Bahra), linker Zufluss der Bahra (zur Streu nach Bahra), Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Lochgraben (Biber), linker Zufluss der Biber (zur Donau) zwischen der Klostermühle und Biberach, beide in der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Lochgraben (Brühlwiesengraben), linker Zufluss des Brühlwiesengrabens (zum Altbach, zur Reichen Ebrach) in Markt Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lochgraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs in Hanbach, Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lochgraben (Grünbach), linker Zufluss des Grünbachs nahe Ilmspan, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Insinger Bach), linker Zufluss des Insinger Bachs vor der Neumühle, Gemeinde Wittighausen, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Kahl) – siehe oben → Hitziger Lochgraben
 Lochgraben (Katzenlochgraben) – siehe oben → Gönzer Lochgraben
 Lochgraben (Klingenbach), linker Zufluss des Klingenbachs (zum Rimbach) bei Birkhöfe, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Löhrenbach), linker Zufluss des Löhrenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Steinsfelder Mühlbachs) im Neuhauser Forst vor Oberschwappach, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lochgraben (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach oder Mittelebrach vor Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Lochgraben (Mühlbach, Eggmannsried), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Umlach) bei Eggmannsried, Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Mühlbach, Untermurbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Isar) bei Untermurbach, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lochgraben (Mühlgraben), rechter Zufluss des Mühlgrabens (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bei Segringen, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lochgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars gegenüber Börstingen, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Prien), rechter Zufluss der Prien in Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lochgraben (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs (zum  Brühlbach, zur Steinach, zur Eyach, zum Neckar) nach Dormettingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Sauerquellenbach) – siehe unten → Warmer Lochgraben
 Lochgraben (Schandelbach), rechter Zufluss des Schandelbachs nach Lützelhausen, Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lochgraben (Schönbach), linker Auengraben zum Schönbach (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Oberambach, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lochgraben (Schönertsbach), rechter Zufluss des Bachs aus der Hildbrandzellenklinge (rechter Hauptstrang-Oberlauf des  Schönertsbachs) im Stadtgebiet vom Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochgraben (Spitzingsee), östlicher Zufluss des Spitzingsees (zur Roten Valepp, zur Valepp) in Spitzingsee, Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lochgraben (Stalldorfer Bach), rechter Zufluss des hier noch Stahlbach genannten Stalldorfer Bachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Nassauer Bachs, zur Tauber) nach Stalldorf, Gemeinde Riedenheim, Landkreis Würzburg, Bayern

 Warmer Lochgraben, rechter Zufluss des Sauerquellenbachs im Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Hasenlochgraben
 Lochbach
 Löchlegraben
 Löchlesgraben